Девето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1908/09. године.

Преглед 
Играло је укупно девет клубова, ФК Ференцварош је освојио првенство.

Табела

Признања

Извори 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Извори

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1909/10
Фудбал у 1909.
Фудбал у 1910.